Courten ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien de Courten (1806–1887), Schweizer Politiker
 Angelo Graf von Courten (1848–1925), deutscher Maler italienischer Abstammung
 Didier de Courten (* 1968), Schweizer Koch
 Felix von Courten (1877–1959), deutscher Architekt
 Harald von Courten (1913–1944), deutscher Offizier
 Karl von Courten (1875–1942), Offizier; königlich-bayerischer Kammerherr;
 Louis-Martin de Courten (1835–1937), 22. Kommandant der Päpstlichen Schweizergarde
 Ludwig von Courten (* 1885), deutscher Maler und Schauspieler
 Max von Courten (1892–1939), deutscher Offizier; Bildhauer
 Raffaele de Courten (1888–1978), italienischer Admiral
 Sigismund de Courten OSB (1867–1947), Schweizer Ordensgeistlicher
 Thomas de Courten (* 1966), Schweizer Politiker (SVP)